Almas, un comune brasiliano dello Stato del Tocantins
 Almaș, un comune della Romania, nel distretto di Arad